Plusieurs églises françaises portent le vocable de Saint-Germain-l'Auxerrois :

 Église Saint-Germain-l'Auxerrois, à Buxy (Saône-et-Loire) ;
 Église Saint-Germain-l'Auxerrois, à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) ;
 Église Saint-Germain-l'Auxerrois, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) ;
 Église Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris, face au Louvre ;
 Église Saint-Germain-l'Auxerrois, à Presles (Val-d'Oise) ;
 Église Saint-Germain-l'Auxerrois, à Romainville (Seine-Saint-Denis) ;
 Église Saint-Germain-l'Auxerrois, à Ronchères (Aisne) ;
 Église Saint-Germain-l'Auxerrois, à Vaire-sous-Corbie (Somme).

Voir aussi